Il singolare del torneo di tennis Puerto Vallarta Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Joyce che ha battuto in finale Leonardo Lavalle 6-1, 7-6.

Teste di serie

 Bryan Shelton (primo turno)
 Nicolás Pereira (secondo turno)
 Jaime Oncins (secondo turno)
 Simon Youl (secondo turno)

 Sergio Cortés (primo turno)
 Fernon Wibier (secondo turno)
 Patricio Arnold (primo turno)
 Eyal Ran (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Vallarta Challenger 1994